Гружанское водохранилище или Гружанское озеро () — искусственный водоём в Шумадии (Сербия), созданный в начале 1980-х годов на реке Гружа для водоснабжения города Крагуевац — столицы округа.

Создание водоёма 
Строительство бетонно-арочной плотины происходило в 1979—1981 годах, в ходе которого была перегорожена одна из самых длинных и полноводных рек Шумадии — Гружа. Окончательное формирование искусственного резервуара завершено в 1983 году (по некоторым источника — в 1985 году). Основная цель — накопления ресурса для водоснабжения Крагуеваца, Кралево и окрестных деревень. Сегодня Гружанское озеро обеспечивает питьевой водой более 300 тысяч граждан Сербии. Строительство водохранилища потребовало создания новой инженерно-технической инфраструктуры, а также необходимость возведения моста на автомобильной дороге Крагуевац — Чачак.

Морфологические и гидрологические характеристики 
Водохранилище имеет объём 64,5 миллиона кубических метров. Протяжённость его береговой линии составляет около 42 километров, ширина колеблется от 300 до 2800 метров, длина — около 10 тысяч метров, площадь — около 900 гектаров. Побережье является относительно низким, доступным, покрыто лугами и низкими кустарники. В северной части озера его ширина 1000—2000 метров, в то время как в южной части, в районе плотины, она сужается до 100—500 метров. При максимальном уровне воды длина береговой линии 42 километра, но при падении уровня воды в летние месяцы сокращается максимум на три километра. Средняя глубина озера на уровне пика воды — 6,5 метра, при этом максимальная глубина составляет 35 метров. Основная часть накопленной воды (более 80 %) находится в диапазоне до 10 метров, что указывает на относительную поверхностность накопления. Единственным постоянным притоком является река Груза. В зимний период лёд редко покрывает озеро полностью, за исключением аномальных морозов, но не более одного месяца в году.

Биоразнообразие 
В водохранилище обитают сазан, щука, сом, карась,речной окунь, озёрная форель, лещ, судак. Благодаря этому в районе Крагуеваце и Книча широко распространена любительская рыбалка. Озеро имеет важную роль в миграции птиц. Здесь зимуют некоторые виды уток и гусей. Специалистами отмечено 78 видов птиц, из которых 25 гнездяться в районе озера. Наибольшее число видов, зарегистрированных в зоне сильного антропогенного воздействия.

Дополнительная информация 
 На озере созданы хорошие условия для занятий водными видами спорта, особенно для академической гребли и гребли на байдарках. Кроме того, с 1996 года по инициативе туристической организации Книча здесь организуются ежегодные творческие встречи художников под названием «Гружанская осень».
 3 июня 2010 года в водохранилище упал штурмовик СОКО J-22 Орао ВВС Сербии. Он совершал тренировочный полёт в составе боевой группы. После неудачной попытки приземлиться в запланированном пункте из-за отказавшего шасси и по причине небольшого остатка топлива, майор сербских ВВС принял решение увести машину дальше от населённых пунктов. Обеспечив крушение самолёта над акваторией озера, вне жилых зон, пилот успел катапультироваться.
 Окрестности Гружанского водохранилища стали одним из центров наводнения на Балканах 2014 года, когда в 15 муниципалитетах Сербии пострадали сотни человек.

Примечания

Ссылки 
 

Водохранилища Сербии
Шумадия и Западная Сербия